Spojení CG-4 může mít různé významy:

 Waco CG-4 – americký transportní kluzák
 USS Little Rock (CG-4) – raketový křižník námořnictva Spojených států amerických třídy Galveston